Hemisynnema är ett släkte av svampar. Hemisynnema ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hemisynnema